|-
| 122701 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122702 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 122703 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122704 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122705 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122706 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122707 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122708 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122709 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122710 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122711 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122712 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122713 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122714 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122715 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122716 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122717 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122718 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122719 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122720 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122721 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122722 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122723 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122724 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122725 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122726 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122727 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122728 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122729 - ||  || 22 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 122730 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122731 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122732 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122733 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122734 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122735 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122736 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122737 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122738 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122739 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122740 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122741 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122742 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122743 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122744 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122745 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122746 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122747 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122748 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122749 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122750 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122751 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122752 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122753 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122754 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122755 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122756 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122757 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122758 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122759 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122760 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122761 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122762 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122763 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122764 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122765 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122766 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122767 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122768 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122769 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122770 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122771 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122772 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122773 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122774 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122775 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122776 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122777 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122778 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122779 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122780 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122781 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122782 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122783 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122784 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122785 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122786 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122787 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122788 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122789 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122790 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122791 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122792 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122793 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122794 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122795 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122796 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122797 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122798 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122799 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122800 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-